Belle Plaine puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Belle Plaine, ciudad del Estado de Iowa;
Belle Plaine, ciudad del Estado de Kansas;
Belle Plaine, ciudad del Estado de Minnesota;
Belle Plaine, pueblo del Estado de Wisconsin;
Municipio de Belle Plaine, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Belle Plaine, en el Estado de Kansas;
Municipio de Belle Plaine, en el Estado de Minnesota.